

Sigle 
 Soggetto Verbo Oggetto – in linguistica, metodo di composizione delle frasi

Codici 
 SVO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Mosca-Šeremet'evo, Mosca, Russia